Der Kanton Souilly war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Verdun, im Département Meuse und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Souilly. Letzter Vertreter in Generalrat des Départements war von 1994 bis 2015 Serge Nahant.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Souilly
Aufgelöst 2015